

Geografia 
 Nesbitt – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata nello stato del Texas, nella contea di Harrison

Persone 
 Bryan Nesbitt (1969) – designer statunitense
 Cathleen Nesbitt (1888-1982) – attrice britannica
 Christine Nesbitt (1985) – pattinatrice di velocità su ghiaccio canadese
 Derren Nesbitt (1935) – attore inglese
 Elton Nesbitt (1980) – ex cestista statunitense
 James Nesbitt (1965) – attore nordirlandese
 Lowell Blair Nesbitt (1933-1993) – pittore e scultore statunitense
 Ludovico M. Nesbitt (1891-1935) – esploratore italiano
 Máiréad Nesbitt (1978) – violinista irlandese
 Mike Nesbitt (1957) – politico britannico 
 Nina Nesbitt (1994) – cantautrice e musicista britannica
 Sterling Nesbitt (1982) – paleontologo statunitense